Nederlanders in het Oostenrijkse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Oostenrijkse voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers

Hoofdtrainers

Overige functies 

Oostenrijkse
Voetbal in Oostenrijk